L'appellation de Sanna peut concerner :

Toponyme 

 la Sanna, une rivière autrichienne, affluent de l'Inn ;
 Sanna, une localité du comté de Nordland, en Norvège ;
 Sanna, une île située en mer de Norvège.

Personnes 
 Elisabetta Sanna (1788-1857), laïque italienne, bienheureuse catholique
 Francesca Sanna (1991-), illustratrice italienne ;

Autres 
 une des traductions du concept bouddhique de Saṃjñā
Sedna (mythologie), une déesse inuite